Perlenbach und Perlebach sind Bachnamen:
 Perlenbach, ehemaliger Unterlaufname des Hüttenbachs, rechter Zufluss der Bayerischen Schwarzach auf dem Gemeindegebiet von Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Perlenbach (Moosgraben), Oberlauf des Donauauengrabens Moosgraben (zur Wiesent) bis nach Bach an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Perlenbach (Regen), linker Zufluss des Regen, im Bayerischen Wald, bei Katzenrohrbach, Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern 
 Perlenbach (Rur), rechter Zufluss der Rur bei Monschau, in der Eifel, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Perlenbach (Schorgast), rechter Zufluss der Schorgast vor der Grundmühle (Marktschorgast), Landkreis Kulmbach, Bayern
 Perlenbach (Schwesnitz), linker Quellbach der Schwesnitz, in Rehau, Landkreis Hof, Oberfranken, Bayern

 Perlebach, linker Zufluss des Jeckenbachs in Kappeln, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Perlenbach oder Perlenbachtal ist Namensbestandteil von Naturschutzgebieten im Perlenbachtal, Nordrhein-Westfalen:
 Perlenbach-Fuhrtsbachtal-Talsystem
 Unteres Perlenbachtal mit den Felsbildungen der Teufelsley, Engelsley, Bromelsley und Pferdeley

Siehe auch:
 Perlbach
 Perlenbachtal